Flechtner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Philipp Flechtner (1858–1936), Generalmajor der Artillerie des Deutschen Heeres
 Derya Flechtner (* 2000), deutsche Synchronsprecherin
 Ferdinand Gottlieb Flechtner (1811–1867), deutscher Textilfabrikant
 Hans Joachim Flechtner (1902–1980), deutscher Naturwissenschaftler und Autor
 Lennart Flechtner (* 1994), deutscher Synchronsprecher
 Marlon Flechtner (* 1994), deutscher Synchronsprecher
 Otto Flechtner (1881–1952), deutscher Maler, Karikaturist, Bildhauer, Zeichner, Illustrator, Plakatgestalter, Ortsgruppenleiter der NSDAP und SA-Sturmführer
 Peter Flechtner (* 1963), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Thomas Flechtner (* 1961), Schweizer Fotograf
 Till Flechtner (* 2002), deutscher Synchronsprecher